Velika nagrada San Marina 1985 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1985. Odvijala se je 5. maja 1985.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 60
| 1:34:35,955
| 3
| 9
|-
! 2
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 59
| +1 krog
| 5
| 6
|-
! 3
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 59
| +1 krog
| 11
| 4
|-
! 4
| 1
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 59
| +1 krog
| 8
| 3
|-
! 5
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 58
| +2 kroga
| 7
| 2
|-
! 6
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 57
| Brez goriva
| 15
| 1
|-
! 7
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 57
| Brez goriva
| 1
|  
|-
! 8
| 7
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 57
| Brez goriva
| 9
|  
|-
! 9
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
| 56
| Brez goriva
| 25
|  
|-
! 10
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 56
| Brez goriva
| 14
|  
|-
! DSQ
| 2
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 60
| Diskvalifikacija
| 6
|  
|-
! Ods
| 23
|  Eddie Cheever
| Alfa Romeo
| 50
| Motor
| 12
|  
|-
! NC
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 46
| Odstop
| 22
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 29
| El. sistem
| 4
|  
|-
! Ods
| 9
|  Manfred Winkelhock
| RAM-Hart
| 27
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 10
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
| 24
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 23
| Zavore
| 2
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 22
| Turbo
| 16
|  
|-
! Ods
| 29
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Motori Moderni
| 14
| Turbo
| 19
|  
|-
! Ods
| 25
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 11
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
| 9
| El. sistem
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Francois Hesnault
| Brabham-BMW
| 5
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 5
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 17
|  Gerhard Berger
| Arrows-BMW
| 4
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 4
| Motor
| 18
|  
|-
! DNS
| 30
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 0
| 
| 17
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Michele Alboreto 1'30.961

Formula 1 sezona 1985
1985